

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабіна — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ґрабіна — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґрабіна — частина міста Стшеґом у Свідницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Ґрабіна — частина міста Заклічин у Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Ґрабіна — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Ґрабіна — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Ґрабіна — частина села Адамово в гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабіна — частина села Древно в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабіна — частина села Шево в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабіна — частина села Вулька-Мечиславська в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабіна — частина села Хорощинка в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабіна — частина села Міхалув у гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабіна — частина села Пшедбуж у гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — частина села Ґрадзаново-Косьцельне в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — частина села Косув-Руський в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — частина села Вельоґура в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіна — частина села Майдан-Крулевський в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабіна — частина села Зебжидовіце в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабіна — частина села Плужнічка в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Ґрабіна — частина села Лаґевники-Великі в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Ґрабіна — частина села Кробліце-Пенховські в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабіна — частина села Отока в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабіна — частина села Собутка в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґрабіна — частина села Понентув-Дольни в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґрабіна — осада в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабіна — осада в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ґрабіна — лісова осада в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабіна — лісова осада в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки